Bhotia peut désigner : 

Un peuple de l'Himalaya, voir Bhotiya
Une race de poney du Bhoutan, de l'Inde et du Népal : Bhotia (cheval)